Австрийская Бундеслига 2008/2009 () — 97-й розыгрыш чемпионата Австрии по футболу с момента его основания.

Участники

Турнирная таблица

Результаты матчей

Бомбардиры

Ссылки 
 Сезон 2008/2009 на официальном сайте лиги 
 Сезон 2008/2009 на rsssf.com 

2008/2009
Спорт в Австрии в 2008 году
Спорт в Австрии в 2009 году
Австрия
Австрия
Национальные футбольные чемпионаты в сезоне 2008/2009